Marolles-en-Brie (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Marolles-en-Brie (Dolina Marny) – francuska gmina w regionie Île-de-France